Heerlijkheid Tannheim, voormalige heerlijkheid in Zuid-Duitsland
 Tannheim (Württemberg), een gemeente in het Landkreis Biberach in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Tannheim (Villingen-Schwenningen), een stadsdeel van Villingen-Schwenningen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Tannheim (Tirol), een gemeente in het district Reutte in de Oostenrijkse deelstaat Tirol